Wolfsmond bezeichnet
 den Wolfsmonat
 den fünften Teil von Stephen Kings Der Dunkle Turm, siehe Wolfsmond (Roman)
 eine deutsche Rockband der 1970er Jahre, siehe Wolfsmond (Band)
 einen US-Horrorfilm von 1978, siehe Wolfsmond (Film)
 ein Esbat in der Religion Wicca